Сражение при Дижоне — несколько вооружённых конфликтов, произошедших около города Дижон:
 Сражение при Дижоне (500)
 Сражение при Дижоне (30 октября 1870)
 Сражение при Дижоне (26—27 ноября 1870)
 Сражение при Дижоне (1871)